L'ossoammonio o sale di N-ossoammonio è un gruppo funzionale polare di formula generica R1R2NO+X- dove R1 ed R2 sono dei sostituenti idrocarburici ed X- è il controione.

I sali di ossoammonio sono usati in chimica organica come ossidanti.

Note

Voci correlate
 Ammino ossido
 Sale di ammonio quaternario

Gruppi funzionali